Максимцев — русская фамилия; имеет женскую форму Максимцева.

Известные носители 
 Максимцев, Александр Анатольевич (род. 1963) — российский военный лётчик, заместитель Главнокомандующего ВКС с 2019 года, генерал-майор.
 Максимцев, Игорь Анатольевич (род. 1961) — ректор СПбГЭУ, доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии естественных наук.
 Максимцев, Константин Иванович (1919—2004) — белорусский художник.